

Liste der Baudenkmäler in Styrum

Weblinks 

 Suchmaske Baudenkmäler der Stadt Mülheim an der Ruhr